Сухой Ручей — топоним:
Населённые пункты
 Сухой Ручей — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Сухой Ручей — село в Бичурском районе Республики Бурятия.
 Сухой Ручей — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Сухой Ручей — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Сухой Ручей — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Реки
 Сухой Ручей (приток Большого Бачата) — в Кемеровской области.
 Сухой Ручей (приток Илги)
 Сухой Ручей (приток Лены)
 Сухой ручей (Крым)